Helluomorphoides  — род жуков-жужелиц из подсемейства харпалин.

С первого по одиннадцатый членики усиков приплюснутые, покрыты тонкими волосками.

Описано 24 вида:

Примечания

Ссылки 
 

Харпалины
Роды жесткокрылых